Milo je lahko:
 milo, surovina
 Milo (ime)
 Milo, Catania (Italija)